11. breddegrad kan henvise til:

 11. nordlige breddekreds
 11. sydlige breddekreds